Lagrange o Lagrange o LaGrange pueden estar vinculados o referidos a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Apellido 
 Lagrange, apellido.

Personas 
 Joseph Lagrange (1763-1836), militar francés de la época de las Guerras Napoleónicas.
 Joseph-Louis de Lagrange (1736-1813), matemático y físico italiano, nacionalizado francés.
 Georges Lagrange (1928-2004), escritor francés en esperanto.
 Henry-Louis de La Grange (1924-2017), musicólogo francés, biógrafo de Gustav Mahler.
 Kyla La Grange (1986-), cantante y compositora inglesa.
 La Grange (1635-1692), seudónimo artístico del actor francés Charles Varlet, miembro de la llamada Tropa de Molière.
 Léo Lagrange (1900-1940), político socialista francés.
 Marie-Joseph Lagrange (1836-1928), teólogo francés, fundador y primer director de la Escuela bíblica francesa de Jerusalén.
 Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964), religioso dominico francés (Orden de Predicadores), teólogo, y filósofo.

Matemática y física 
Varios conceptos, teoremas, y métodos, se destacan con el apellido Lagrange, en honor y reconocimiento a Joseph-Louis de Lagrange:
 Interpolación polinómica de Lagrange o Interpolación polinómica en la forma de Lagrange, forma de presentar el polinomio que interpola un conjunto de puntos dado.
 Mecánica de Lagrange o Mecánica lagrangiana, una reformulación de la mecánica clásica.
 Multiplicadores de Lagrange, método para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables, sujetas a restricciones.
 Teorema de Lagrange, también conocido como Teorema del valor medio o Teorema de los incrementos finitos, en materia de cálculo integral.
 Teorema de Lagrange (teoría de grupos) o Lema de Lagrange, importante resultado en teoría de grupos.
 Puntos de Lagrange, en física y astronomía, las cinco posiciones en un sistema orbital donde un objeto pequeño, solo afectado por la gravedad, puede estar teóricamente estacionario respecto a dos objetos más grandes, como puede ser el caso de un satélite artificial con respecto a la Tierra y la Luna.

Divisiones administrativas

Francia 
 Lagrange, en el departamento de Altos Pirineos.
 Lagrange, en el departamento de Landas.
 Lagrange, en el departamento del Territorio de Belfort.
 La Grange, en el departamento de Doubs.

Estados Unidos 
 LaGrange (Arkansas)
 LaGrange (Georgia)
 La Grange (Illinois)
 LaGrange (Indiana)
 La Grange (Kentucky)
 Lagrange (Maine)
 La Grange (Misuri)
 LaGrange (Nueva York)
 La Grange (Carolina del Norte)
 LaGrange (Ohio)
 La Grange (Tennessee)
 La Grange (Texas)
 La Grange (condado de Monroe, Wisconsin)
 La Grange (condado de Walworth, Wisconsin)
 La Grange (Wyoming)
 Condado de LaGrange (Indiana)
 Municipio de Lagrange (condado de Bond, Illinois)
 Municipio de LaGrange (condado de Cass, Míchigan)
 Municipio de LaGrange (condado de Lorain, Ohio)

Música 
 La Grange, canción de los ZZ Top.